Wilhelm H. Westphal ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm H. Westphal (Physiker) (Wilhelm Heinrich Westphal; 1882–1978), deutscher Physiker
 Wilhelm Hugo Westphal (1859–1925), deutscher Politiker, Gemeindevorsteher von Berlin-Mariendorf